Фарнсворт () — прізвище

 Річард Фарнсворт (1920 — 2000) — американський актор та каскадер. 
 Філо Тейлор Фарнсуорт (1906 — 1971) — американський винахідник.
 Г'юберт Фарнсворт — персонаж мультсеріалу «Футурама».